Ampicilina este un antibiotic din categoria penicilinelor cu spectru larg, fiind indicată în diferite infecții bacteriene localizate la nivel respirator și infecții otorinolaringologice (bronșită, faringită, sinuzită), infecții la nivelul aparatelor digestiv și urogenital. Se administrează oral, prin injecție (intramuscular) sau intravenos.

Utilizări medicale
Ampicilina poate fi combinată câteodată cu alte antibiotice, care au mecanism diferit de acțiune, precum vancomicină, linezolid, daptomicină și tigeciclină.

Ampicilina este indicată în infecții respiratorii, sinuzită, bronșită, faringită, otită, meningită bacteriană, infecții cu Salmonella, Shigella și Listeria, infecții gastrointestinale, infecții ale aparatului genito-urinar, dar și profilactic, pentru prevenirea unor infecții.

Vezi și
Penicilină
Amoxicilină

Referințe

Peniciline
Medicamente esențiale listate de OMS